Успанов — фамилия; имеет женскую форму Успанова.
 Успанов, Жолдыбай Тюльматович (род. 1958) — проректор по науке и международным связям, кандидат юридических наук, профессор и Академик МАИН.
 Успанов, Кабаш Распаевич (1914—1970) — советский казахский политический и общественный деятель.